Rannoch steht für:
 Rannoch Moor, ein Moorgebiet in den schottischen Highlands
 Loch Rannoch, ein See in Schottland
 Kinloch Rannoch, eine Ortschaft in Schottland
 Bahnhof Rannoch, ein Bahnhof in Schottland
 Malcolm Pearson, Baron Pearson of Rannoch (* 1942), britischer Politiker und Geschäftsmann